Amalteia — personagem da mitologia grega
Amalteia (satélite) — satélite do planeta Júpiter
Grupo Amalteia — os quatro pequenos satélites de Júpiter
113 Amalteia — asteroide

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de astronomia